Le qualificazioni del singolare  maschile dell'US Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Igor Sijsling (qualificato)
 Aljaž Bedene (secondo turno)
 Ričardas Berankis (ultimo turno)
 Lukáš Rosol (ultimo turno)
 Roberto Bautista-Agut (ultimo turno)
 Grega Žemlja (qualificato)
 Vasek Pospisil (primo turno)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 Florent Serra (ultimo turno)
 Frederico Gil (primo turno)
 Matthias Bachinger (qualificato)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)
 João Sousa (primo turno)
 Daniel Brands (qualificato)
 Frank Dancevic (primo turno)

  Federico Delbonis (primo turno)
  Marco Chiudinelli (primo turno, ritirato)
  Antonio Veić (primo turno)
  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Thiago Alves (primo turno)
  Martín Alund (primo turno)
  Karol Beck (qualificato)
  Dmitrij Tursunov (ultimo turno)
  Iñigo Cervantes Huegún (secondo turno)
  Josselin Ouanna (ultimo turno)
  Gastão Elias (primo turno)
  Serhij Bubka (ultimo turno)
  Bobby Reynolds (qualificato)
  Guido Pella (qualificato)
  Danai Udomchoke (primo turno)

Qualificati 

  Igor Sijsling
  Hiroki Moriya
  Tim Smyczek
  Guido Pella
  Karol Beck
  Grega Žemlja
  Rhyne Williams
  Maxime Authom

  Bradley Klahn
  Guido Andreozzi
  Matthias Bachinger
  Bobby Reynolds
  Wang Yeu-tzuoo
  Ricardo Mello
  Daniel Brands
  Tejmuraz Gabašvili

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2012
ATP World Tour 2012